Тагай:

Имя собственное 
 Тагай — золотоордынский бек (XIV век).

Топоним 
 Тагай — деревня в Иркутской области (Усть-Ордынский Бурятский автономный округ).
 Тагай — село в Ульяновской области.
 Тагай — прежнее название села Павловка в Белогорском районе Крыма.
 Тагай — река в Томской области.